Bison bonasus – nome in nomenclatura binomiale del bisonte europeo
Bonaco – creatura leggendaria descritta nei bestiari e da Plinio, chiamata bonasus da Aristotele